

Pessoas 
 Link Wray
 Fay Wray

Localidades 
 Wray (Colorado)

Outros 
 19721 Wray

Desambiguação